Флейтас () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Мануель Флейтас Соліч — парагвайський футболіст
 Хуан Мануель Фрутос Флейтас — парагвайський політик